Король и я ():

 Король и я — мюзикл Роджерса и Хаммерстайна (1951).
 Король и я — американский фильм 1956 года.
 Король и я — американский мультфильм 1999 года.
 Король и я (왕과 나) — корейский телесериал.

См. также 
 Анна и король Сиама
 Анна и король